Jumilhac est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Jumilhac-le-Grand, commune française du département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Jumilhac-de-Côle, ancien village français, aujourd’hui appelé Petit Jumilhac et fusionné avec la commune de La Chapelle-Faucher du département de la Dordogne en région Nouvelle-Aquitaine.

Patronyme 

 Antoine Pierre Joseph Chapelle de Jumilhac (1764-1826), général français.
 Armand-François-Odet Chapelle de Jumilhac (1804-1879), homme politique français ;
 Henry-François-Joseph de Chapelle de Jumilhac (1752-1820), militaire, diplomate et homme politique français ;
 Jean-Joseph de Jumilhac (1706-1775), évêque et archevêque français, Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit ;
 Pierre Chapelle de Jumilhac de Cubjac (mort en 1772), ecclésiastique catholique français, évêque de Lectoure ;
 Raymond Odet Chapelle de Jumilhac (1887-1980), égyptologue français.

Architecture 
 Château de Jumilhac, château du  au  sur la commune de Jumilhac-le-Grand ;
 Hôtel de Jumilhac, hôtel particulier de Brive-la-Gaillarde en Corrèze.

Divers 
 Papyrus Jumilhac, monographie religieuse consacrée aux mythes et aux rites de Haute-Égypte.

Patronyme français